Rezultati Prvenstva Anglije 1963 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Chuck McKinley je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Roy Emerson (četrtfinale)
  Manuel Santana (polfinale)
  Ken Fletcher (drugi krog)
  Chuck McKinley (prvak)
  Martin Mulligan (četrti krog)
  Pierre Darmon (drugi krog)
  Jan-Erik Lundquist (četrti krog)
  Mike Sangster (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1963